S4 (Berlijn), een spoorlijn
 S4 (Georgië), een hoofdweg in Georgië
 Sectie 4, een militaire sectie
 S4 (S-Bahn Rhein-Main), een Duitse raillijn
 S4 (Neurenberg), een S-Bahn
 Samsung Galaxy S4, een smartphone
 Samsung Galaxy S4 Mini, een smartphone